Первая лига Украины по футболу 2018/2019 — 28-й сезон Чемпионата Украины по футболу среди представителей Первой лиги.

Состав участников

Ушли 
По итогам сезона 2017/18 первую лигу покинули 5 клубов:
 «Полтава» — 2-е место.  (Впервые в истории вышли в УПЛ, однако вскоре клуб был расформирован)
 «Нефтяник-Укрнефть» — 15-е место. (Вылетел из Первой лиги впервые с 2000 года и вскоре был расформирован)
 «Кремень» — 16-е место. (Вернулся во Вторую лигу сезон спустя.)
 «Черкасский Днепр» — 17-е место. (Вернулся во Вторую лигу спустя три сезона.)
 «Жемчужина» — 18-е место. (Расформирована по окончании сезона)
По итогам сезона 2017/18 из первой лиги в Премьер-лигу повысились в классе 2 клуба:
 «Арсенал-Киев» — 1-е место. (Вернулся в Премьер-лигу четыре сезона спустя.)
 «Десна» — 3-е место.  (Впервые в истории)

Пришли 
По итогам сезона 2017/18 из второй лиги повысились в классе 4 клуба, все впервые:
 «Агробизнес» — 1-е место в группе А
 «Днепр-1» — 1-е место в группе Б
 «Прикарпатье» — 2-е место в группе А
 «Металлист 1925» — 2-е место в группе Б
По итогам сезона 2017/18 из премьер-лиги понизился в классе 1 клуб:
 «Звезда» — 10-е место. (Вернулась в Первую лигу два сезона спустя.)

 Примечания
 Перед началом сезона ФК «Гелиос» переименован ФК «Кобра», однако в скором времени клуб был снят с соревнований и исключен из состава участников по решению КДК ФФУ от 23 августа 2018 года.

Распределение команд

Региональное

Географическое

Составы

Тренеры и капитаны 

 ° — до момента снятия клуба с соревнований

Тренерские изменения

Составы команд, вышедших в Премьер-лигу

Турнирная таблица 

 Решением КДК ФФУ от 23 августа 2018 команда «Кобра» (Харьков) исключена из соревнований.
 «Волынь» лишена 6 очков в соответствии с решениями Дисциплинарного комитета ФИФА от 18 сентября 2017 года.
 Согласно решению Совета лег от 5 апреля 2019 команда «Звезда» (Кропивницкий) исключен из состава участников соревнований ПФЛ.
 Согласно решению КДК ФФУ от 11.04.2019 года ФК «Сумы» засчитывается техническое поражение (0:3) «за неявку команды на матч без уважительной причины», а команде «Агробизнес» Волочиск — техническая победа (3:0).
<noinclude>

Лидеры по турам

Результаты матчей 

Примечание: Аннулированы результаты матчей: «Колос» — «Кобра» 4:0, «Кобра» — «Николаев» 0:2, «Рух» — «Кобра» 2:1.

Плей-офф

За выход в Премьер-лигу 
Согласно регламенту соревнований, между 2-3 командой Первой лиги и 10-11 командой Премьер-лиги предусмотрено плей-офф за место на следующий сезон, первые матчи состоятся на поле команд Премьер-лиги.

Жеребьевка состоялась 24 мая.

Первые матчи

Ответные матчи

За место в Первой лиге 
Согласно регламенту соревнований, между 13-14 командой Первой лиги и 2-ми командами группы А и Б Второй лиги предусмотрено плей-офф за место в Первой лиге.

Жеребьевка состоялась 20 мая.

Первые матчи

Ответные матчи

Индивидуальные достижения

Лучшие бомбардиры

Список игроков, забивавших четыре мяча в одной игре

Список игроков, забивавших три мяча в одной игре

Лауреаты сезона 
 Лучший тренер — Дмитрий Михайленко («Днепр-1»).
 Лучший футболист — Денис Кожанов («Волынь»).
 Лучший бомбардир — Станислав Кулиш («Днепр-1»).

Награды ПФЛ для каждого тура

Ежемесячные награды

Примечания

Ссылки 

Первая лига Украины по футболу
Украина
Футбол на Украине в сезоне 2018/2019